Cariot ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Cariot (1820–1883), französischer Geistlicher und Botaniker
 Gustave Cariot (1872–1950), französischer Landschaftsmaler

Cariot steht auch für:
 Cariot (Band), österreichische Rockband

Siehe auch:
 Carrió
 Cario